Loscorrales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Loscorrales (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Loscorrales (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar